Illunnguup Qeqertaa bezeichnet:
 Illunnguup Qeqertaa (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Illunnguup Qeqertaa (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland